Potgieter is de achternaam van verschillende mensen, waaronder:

 Andries Hendrik Potgieter, een Zuid-Afrikaans Voortrekkersleider,
 Bradley Potgieter, een Zuid-Afrikaans wielrenner, 
 Everhardus Johannes Potgieter, een Nederlandse schrijver,
 Piet Potgieter, een Zuid-Afrikaans commandant-generaal.